Известко́вая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Известковая улица — улица в Липецке.
 Известковая улица — улица в Хабаровске.

Украина 
 Известковая улица — улица в Луганске.
 Известковая улица — улица в Одессе.